Jaser ist der Familienname von:
 Christian Jaser (* 1975), deutscher Historiker
 Franziska Jaser (* 1996), deutsche Fußballspielerin
 Nazir Jaser (* 1989), syrischer Radrennfahrer

 Jaser bezeichnet:
 Jaser (Bibel), biblischer Ort im Land Jaser